Masters 2004 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 1-8 lutego 2004 roku w Wembley Conference Centre w Londynie. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Walijczyk Mark J. Williams, który przegrał w drugiej rundzie z Anglikiem Paulem Hunterem 5-6.

W turnieju zwyciężył Anglik Paul Hunter, który w finale pokonał swojego rodaka Ronnie O’Sullivana 10-9.

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 BBC Masters 2004 homepage
 WWW Snooker: Masters 2004

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 2003/2004

2004 w sporcie
Masters